Santar ist der Name folgender Orte in Portugal:

 Santar (Arcos de Valdevez), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Arcos de Valdevez
 Santar (Nelas), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Nelas